Serpula maorica är en ringmaskart som först beskrevs av Benham 1927.  Serpula maorica ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
maorica